Стар — в англійській мові часто означає «Зірка».

Прізвище 

 Патрік Стар — персонаж американського мультсеріалу «Губка Боб Квадратні Штани»
 Райан Стар — американський музикант
 Ліла Стар — американська порноактриса
 Стар Стоу — американська фотомодель
 Даррен Стар — американський телевізійний сценарист та продюсер
 Стар-Старчевський Михайло (1910–2000) — український громадський і політичний діяч у Канаді
 Селеста Стар (Celeste Star, 1 28 грудня 1985 року, Помона, Каліфорнія, США) — американська порноакторка
 Інна Стар — українська співачка у стилі поп-рок, автор і виконавець власних пісень
 Шармейн Стар (Charmane Star, 1 5 травня 1980 року) — філіппінська порноакторка.

Техніка 
 Стар — марка польського вантажного автомобіля

Топонім

Стар-Читак — село в Кирджалійській області

Алор-Стар — місто, столиця штату Кедах і адміністративний центр округу Кота-Сетар

Стар — місто, штат Айдахо
 Стар — місто, штат Північна Кароліна

Стар-Баїр — гора в Криму.

Інше 
 Нью Стар — китайське торговельне судно-суховантаж
 Фелло Стар — гвінейський футбольний клуб з міста Лабі
 Ред Стар — французький футбольний клуб з Парижа
 Іберія Стар — грузинський футзальний клуб з міста Тбілісі.

Див. також 
 Старр